Kravinec může být:

 kravské lejno
 rod bylin (Vaccaria), zahrnující jediný druh – kravinec španělský

Externí odkazy